Norska fälttåget kan syfta på:

 Karl XII:s norska fälttåg
 Fälttåget mot Norge